Pomatostegus cordineri är en ringmaskart som först beskrevs av Fleming 1825.  Pomatostegus cordineri ingår i släktet Pomatostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cordineri